Murphy's Law o Ley de Murphy puede referirse a:

Televisión 
 Murphy's Law, serie británica sobre drama policial emitida entre 2001 y 2007
 Murphy's Law, comedia dramática estadounidense sobre crímenes emitida de 1988 a 1989
 Murphy's Law, un episodio de The 100
 La ley de Milo Murphy, serie animada emitida por Disney XD

Cine 
La ley de Murphy, un thriller de acción de 1986 protagonizada por Charles Bronson

Música 
 Murphy's Law, álbum de estudio del rapero Murphy Lee
 Murphy's Law, banda neoyorquina de punk
 Murphy's Law, álbum de la misma banda
 Murphy's Law, sencillo de la banda Chéri
 "Murphy's Law", canción de Priestess del álbum Prior to the Fire

Literatura 
 La ley de Murphy, libro de Arthur Bloch

Cultura 
 Ley de Murphy, explicación popular  que hace referencia a infortunios casos  en todo tipo de ámbitos